Die Welsh Open 2007 waren ein Snooker-Turnier der Saison 2006/07, das vom 12. bis 18. Februar 2007 im südwalisischen Newport ausgetragen wurde. Das Newport Centre war – mit Unterbrechung – zum zehnten Mal Austragungsort des Turniers.

Titelverteidiger Stephen Lee verlor diesmal gleich sein Auftaktmatch. Der Australier Neil Robertson holte seinen zweiten Titel bei einem Weltranglistenturnier, nachdem er früher in der Saison bereits den Grand Prix gewonnen hatte. Er besiegte im Finale Andrew Higginson mit 9:8. Für den Engländer, der sich nach zwei Amateurjahren erst in dieser Saison wieder für die Main Tour qualifiziert hatte, war es das erste Profiturnierfinale seiner Karriere. Ihm gelang im Viertelfinale auch sein erstes Maximum Break, das dritte in der Turniergeschichte.

Preisgeld / Weltranglistenpunkte 
Sowohl beim Preisgeld als auch bei den Punkten für die Weltrangliste gab es keine Veränderungen zum Vorjahr.

Für das Maximum Break gab es eine zusätzliche Prämie von 20.000 £.

Finalrunde 
Die Welsh Open waren eines von drei Turnieren in dieser Saison, bei denen 48 Spieler im Hauptturnier an den Start gingen.

Runde 1 
Wie in den Jahren zuvor waren vor dem Hauptturnier in Prestatyn drei Qualifikationsrunden gespielt worden. Die vierte Runde wurde als Auftaktrunde in Newport gespielt. Es traten die 16 Qualifikanten gegen die Weltranglistenspieler von Platz 17 bis 32 an.

Top 32 bis Finale 
Die Top 16 der Welt waren für Runde 2 gesetzt. Ihnen wurden die Sieger aus Runde 1 zugelost.

Finale 
Neil Robertson hatte seine bis dahin erfolgreichste Saison und hatte vier Monate zuvor sein erstes Profiturnier gewonnen. Andrew Higginson hatte 2004 seinen Profistatus verloren und war gerade erst auf die Main Tour zurückgekehrt. Der Achtelfinaleinzug beim Malta Cup zu Monatsbeginn war bis dahin sein bestes Ranglistenergebnis gewesen. Robertson ging dann auch das Finale entschlossener an und konnte mit einem deutlichen 6:2-Vorsprung in die Pause zwischen den Sessions gehen. Doch am Abend waren die Rollen vertauscht. Während Higginson nun seine Chancen nutzte, lief beim Australier gar nichts mehr. In fünf Frames zusammen machte er gerade einmal 10 Punkte, während Higginson die Frames durch hohe Breaks für sich entschied. Sechs Frames in Folge gewann er und erst im letzten davon zeigte Robertson etwas mehr Gegenwehr. Trotzdem stand er mit dem 6:8 kurz vor der Niederlage. In dieser Situation gelang ihm aber erstmals wieder ein hohes 92er-Break und mit einem 59er-Break in Frame 16 konnte er sich in den Decider retten. Auch ohne hohes Break, aber durch mehrfaches Punkten holte sich der Australier doch noch den zweiten Sieg in seinem zweiten Finale.

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele fanden vom 6. bis 8. Januar 2007 im Pontin's Centre in Prestatyn statt. In Runde 1 spielten die Plätze 65 bis 96 der Weltrangliste gegeneinander, die Sieger trafen in Runde 2 auf die Plätze 49 bis 64, in Runde 3 kamen Nummer 33 bis 48 hinzu.

Century-Breaks 
20 Spieler erzielten im Hauptturnier 47 Breaks von mindestens 100 Punkten. 31 Centurys gab es in der Qualifikation verteilt auf 22 Spieler. Andrew Higginson erzielte das 56. offizielle Maximum Break der Snookergeschichte. Er war der einzige Spieler, der von der ersten Qualifikationsrunde bis zum Finale alle neun Runden bestritt. Übergreifend gelangen alleine ihm 10 Century-Breaks.

Hauptturnier

Qualifikation

Quellen 

2007
Snookerveranstaltung 2007
Billardturnier in Newport (Gwent)
Newport Centre